Bernardello – nome col quale è anche conosciuto il musicista e compositore italiano di musica barocca Bernardo Gianoncelli
 Gabriel Bernardello – botanico aregentino
 Hernán Bernardello – ex calciatore argentino, centrocampista
 Niní Bernardello – poetessa argentina